Cerrato ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Cerrato (1950–2001), französischer Fußballspieler
 Dario Cerrato (* 1951), italienischer Rallyefahrer
 Edoardo Aldo Cerrato (* 1949), Bischof von Ivrea
 Renzo Cerrato (1920–2013), italienischer Filmregisseur und -schaffender
 Rosa Cerrato (* 20. Jh.), italienische Literaturwissenschaftlerin, Dozentin und Schriftstellerin

Siehe auch:
 Cerato